Il doppio maschile  dell'Ericsson Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2000.

Wayne Black e Sandon Stolle erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.  Black ha fatto coppia con Andrew Kratzmann, perdendo nel 2º turno.  Stolle ha fatto coppia con Paul Haarhuis perdendo nei quarti di finale.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale Martin Damm e Dominik Hrbatý 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Alex O'Brien /  Jared Palmer (semifinali)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (terzo turno)
  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
  Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (quarti di finale)
  Jonas Björkman /  Byron Black (quarti di finale)
  Wayne Arthurs /  Leander Paes (secondo turno)
  David Adams /  John-Laffnie de Jager (terzo turno)
  Justin Gimelstob /  Sébastien Lareau (quarti di finale)

 Wayne Black /  Andrew Kratzmann (secondo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (secondo turno)
 Mark Knowles /  Maks Mirny (secondo turno)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (terzo turno)
 David Macpherson /  Jeff Tarango (secondo turno)
 David Prinosil /  Mikael Tillström (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

 

Ericsson Open 2000
ATP Tour 2000